Кратеры на Венере названы в основном женскими именами, так как из всех крупных и давно известных  планет только Венера носит женское имя. Причем, по крайней мере до 1988 года крупные кратеры назывались фамилиями, а меньшие по размеру — именами. Слово «кратер» не является частью названия. 


А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Э

Ю

Я

См. также 
 Список геологических структур объектов Солнечной системы

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Номенклатура кратеров Венеры 

Кратеры Венеры
В